Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill (Originaltitel: The Wild Adventures of Blinky Bill) ist eine australische Animationsserie, die zwischen 2016 und 2017 produziert wurde.

Sie ist eine Neuauflage der Zeichentrickserie Blinky Bill und der nicht in Deutsch ausgestrahlten Puppen-Fernsehserie The New Adventures of Blinky Bill aus den 1980er Jahren, welche beide auf der Buchvorlage von der Kinderbuchautorin Dorothy Wall basieren.

Vor dem Serienstart wurde der Film Blinky Bill – Das Meer der weißen Drachen (Original: Blinky Bill: The Movie) am 25. November 2016 in den deutschen Kinos ausgestrahlt.

Handlung 
Der junge Koala Blinky Bill sehnt sich nach großen Abenteuern. Dabei nimmt er sich ein Beispiel an seinem Vater William, der die Stadt Greenville im Outback Australiens als Rückzugsort für Tiere in Not gegründet hat. Er sieht sich als Hüter und Verteidiger der Stadt und unternimmt dafür auch öfters Expeditionen. Dabei bringt ihn allerdings seine Fantasie oft in Schwierigkeiten.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2016 und 2017 von Flying Bark Productions, Telegael, Studio 100 Animation und Giant Wheel Animation in Australien produziert. Dabei sind bisher 2 Staffeln und 26 Folgen entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 5. Dezember 2016 auf 7TWO ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung der Serie erfolgte am 31. Dezember in dem Online-Angebot von KIKA und am 1. Januar 2018 auf dem Fernsehsender. Weitere Wiederholungen im deutschsprachigen Fernsehen erfolgten ebenfalls auf Junior.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill auf KIKA.de
 Die unglaublichen Abenteuer von Blinky Bill auf Zeichentrickserien.de

Animationsserie
Fernsehserie (Australien)
Fernsehserie der 2010er Jahre